Эрик Густаф Бергваль (; , Вестерфернебо — , ) — шведский ватерполист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908.

На Играх 1908 в Лондоне Бергваль входил в состав шведской сборной. Проиграв в полуфинале, она в итоге заняла третье место и получила бронзовые медали.

Ссылки 
 Эрик Бергваль на sports-reference.com  

Персоналии по алфавиту
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1908 года
Ватерполисты Швеции
Ватерполисты на летних Олимпийских играх 1908 года
Спортивные функционеры Швеции
Руководители международных спортивных организаций